Rotaru ():

 Anatol Rotaru (1949-2013), fizician moldovean
 Andreea Rotaru (n. 1994), handbalistă română
 Alex Rotaru (n. 1975), actor român
 Alexandru Rotaru (n. 1989), deputat român
 Alina Rotaru-Kottmann (n. 1993), săritoare în lungime română
 Aurelia "Aurica" Rotaru (n. 1958) (
 Constantin Rotaru (n. 1955), om politic român
 Constantin Rotaru (general), general de armată
 Diana Rotaru (n. 1981), compozitoare română de muzică cultă contemporană
 Doina Rotaru (n. 1951), profesoară română de compoziție
 Dumitru Rotaru (n. 1948), deputat român (ales în județul Dâmbovița)
 Dumitru Rotaru (militar) (1878-?), comandant român
 Eugen Rotaru (1941-2018), scriitor român
 Felix Daniel Rotaru, violonist și maestru lutier român
 Florin Rotaru (n. 1952), senator român (ales în municipiul București)
 Gheorghe Rotaru (n. 1947), general (cu 4 stele) român
 Ioana Cristina Rotaru (n. 1984), canotoare română
 Ion Rotaru (critic literar) (1924-2006), critic literar român și profesor universitar
 Ion Rotaru (primar) (n. 1952), primar român
 Ion Rotaru (senator) (n. 1953), politician român, membru al Parlamentului României
 Gheorghe Rotaru (n. 1947), general (cu 4 stele) român, director general al Direcției Generale de Informații a Apărării
 Maria Rotaru (n. 1944), actriță română
 Marilena Rotaru (n. 1947), realizatoare de programe culturale la Televiziunea Română
 Mircea Rotaru (1927-2005), pictor, sculptor și compozitor bucovinean
 Nicolae Rotaru (sportiv) (n. 1935), trăgător de tir român
 Nicolae Rotaru (scriitor) (n. 1950), scriitor și jurnalist român
 Nicolae Rotaru (interpret) (n. 1951), interpret român de muzică populară
 Răzvan Rotaru (n. 1977), deputat român
 Răzvan-Ilie Rotaru (n. 1977), deputat român
 Roxana Rotaru (n. 1988), alergătoare română 
 Sofia Rotaru (n. 1947), cântăreață pop și compozitoare pop-rock de origine etnică română din Ucraina

Note

Vezi și 
 Rotariu
 Rotarea
 Rotari (dezambiguizare)
 Rotăria (dezambiguizare) (Moldova)
 Rotărești (dezambiguizare) (Muntenia)
 Roată (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale